Taco (culinária) - prato típico da cozinha mexicana
 Taco (desporto) - jogo popular no Brasil, conhecido ainda como bets ou bete-ombro
 Taco de hóquei
 Taco de beisebol
 Taco de bilhar
 Sobrecarga circulatória associada à transfusão (TACO) - reação transfusional

Outros usos
14917 Taco, asteroide.

Desambiguação